Der Dreiband-Weltcup 1990/2 war das 2. Weltcupturnier im fünften Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 16. bis zum 18. November 1990 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Paris in Frankreich statt. Es war das vierte Dreiband Weltcup-Turnier in Paris.

Geschichte 
Der Rekord-Weltmeister Raymond Ceulemans meldete sich eindrucksvoll im Weltcup zurück. Mit seinem Sieg übernahm er die Punkte-Führung im Kampf um die Weltmeisterschaft. Das Schlüsselspiel fand im Halbfinale statt. Gegen den amtierenden Weltmeister Torbjörn Blomdahl gewann Ceulemans die beiden ersten Sätze in jeweils sieben Aufnahmen. Blomdahl kämpfte sich in Satz drei mit 15:14 und in Satz vier mit 15:1 wieder ins Match zurück. Den fünften Satz gewann Ceulemans dann aber mit 15:10 und war im Finale. Im Finale kam es zum Duell mit dem stark aufspielenden Franzosen Richard Bitalis. Nur im zweiten Satz zeigte Bitalis sein Können. Er gewann mit 15:6 in 6 Aufnahmen. Die anderen drei Sätze gingen mit 15:5, 15:0 und 15:12 klar an den Favoriten. Es war der vierte Weltcup-Sieg für Raymond Ceulemans.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Raymond Ceulemans
  Junichi Komori
  Rini van Bracht
  Yoshihiko Mano
  Marco Zanetti

Wildcards BWA:
  Dieter Müller
  Karsten Lieberkind
  Robert Weingart
  José Maria Quetglas

Qualifikanten Spa:
  Christoph Pilss
  Tatsuo Arai

Ausrichterplätze:
  Egidio Vierat
  Jean-Pierre Godrant

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.O.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Torbjörn Blomdahl, Ludo Dielis, Richard Bitalis und Raymond Ceulemans) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler Eins beendet Punkten beendet, so hatte Spieler Zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Einzelnachweise 

1990 2
Karambolageveranstaltung 1990
Billardturnier in Paris